Самарра:

 Самарра — город в Ираке, на восточном берегу реки Тигр
 Самарра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

См. также 
 Самара (значения)
 Самар (значения)